Le tournoi Netsuite Open 2013 est l'édition 2013 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du  au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Julian Illingworth. 

En finale, le  mondial et champion du monde Ramy Ashour l'emporte face à Grégory Gaultier.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

Netsuite Open
Sport aux États-Unis en septembre 2013
Sport aux États-Unis en octobre 2013
Squash en 2013